Klub kawalerów – adaptacja filmowa sztuki Michała Bałuckiego
  Klub kawalerów – dramat Michała Bałuckiego 
 Klub kawalerów – spektakl Teatru Telewizji w reż. Krystyny Jandy